NGC 7550 (другие обозначения — PGC 70830, UGC 12456, MCG 3-59-15, ZWG 454.12, Arp 99, HCG 93A) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», а также включён в атлас пекулярных галактик.

См. также 

 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог
 Атлас пекулярных галактик

Примечания 

 

7550
Пегас (созвездие)